Seznam divizij z zaporedno številko 51.

Seznam 
 Pehotne
 51. (višavska) pehotna divizija (Združeno kraljestvo)
 51. pehotna divizija (Wehrmacht)
 51. pehotna divizija »Siena«
 51. pehotna divizija (ZDA)

Glej tudi